Mãe e Pai (no original em inglês: Maw and Paw) é um desenho de Walter Lantz

Sinopse 
Conta a história de um casal de caipiras que vive na zona rural com seus filhos, o cavalo Ferradura (que mais tarde se chamaria Pé de Pano e seria o companheiro do Pica-Pau nas aventuras do Oeste) e o Porco Cheiroso. Os personagens apareceram pela primeira vez no episódio Mãe e Pai, as Crianças e o Cheiroso, de 1953.

Vozes

Versão Americana 
 Mãe: Grace Stafford
 Pai: Dal McKennon

Versão Brasileira 
 Mãe: Siomara Nagy
 Pai: Gervasio Marques e Garcia Neto
 Estúdio de Dublagem: BKS, São Paulo
 Direção de Dublagem: Garcia Neto

Lista de curta-metragens 

Desenhos animados e personagens da Universal Studios